Польская кириллица () — общее название проектов кириллической азбуки для польского языка. Обычно для записи текстов на польском используют только латиницу, однако неоднократно происходили попытки использовать для его записи кириллицу.

Ранние проекты 
Существует много вариантов польской кириллицы, как современных, так и исторических. Первый проект кириллицы для польского языка был разработан Министерством народного просвещения Российской империи в 1844—1845 годах по указанию министра народного просвещения С. С. Уварова, но на тот момент проект был признан преждевременным и не был реализован. В 1852 году ещё один проект был подготовлен профессором П. П. Дубровским по указанию министра народного просвещения П. А. Ширинского-Шихматова. Алфавит этого проекта был использован в хрестоматии «Образцы польского языка в прозе и стихах, для русских». Нет сведений, использовалась ли эта книга в сфере образования.

Проект 1863 года 
После подавления польского восстания 1863 года императором Александром II был создан Учредительный комитет, одной из задач которого была унификация управления Польшей в соответствии с общеимперскими законами. Среди прочего комитет занимался реформой школьного образования в польских землях. В среде членов комитета, многие из которых были славянофилами, появилась идея о переводе польской письменности на кириллицу.

Благодаря деятельности комитета уже в 1865 году вышла первая книга на польской кириллице — «Букварь для сельских детей». За ним последовали и другие издания. Однако уже в 1871—1874 годах эксперимент был свёрнут в связи с тем, что польские школы в рамках политики русификации переводились на русский язык обучения, а надобность в польском кириллическом алфавите отпала.

Всего в 1860-е годы на польской кириллице были изданы следующие книги:
 Сельская хрестоматия, или Выдержки из произведений различных польских авторов. Варшава, 1866.
 Сельская хрестоматия, или Выдержки из произведений различных польских авторов. 2-е изд. Варшава, 1867.
 Букварь для сельских детей. СПб., 1865.
 Букварь для сельских детей. 2-е изд. СПб., 1866.
 Букварь для сельских детей. 3-е изд. СПб., 1869.
 Грамматика польского языка, составлена по образцу такой же грамматики, изданной в 1860 году по решению Его превосходительства Министра народного просвещения для школ Варшавского учебного округа. Для I класса. СПб., 1866.
 Грамматика польского языка, составлена по образцу такой же грамматики, изданной в 1860 году по решению Его превосходительства Министра народного просвещения для школ Варшавского учебного округа. Для I класса. 2-е изд. СПб., 1866.
 Краткая история Ветхого и Нового Завета. Варшава, 1866.
 Краткая история Ветхого и Нового Завета. 2-е изд. Варшава, 1867.
 Начальное обучение арифметике для начальных школ, сельских и городских. Варшава, 1866.
 Образцы польской каллиграфии. Варшава, 1866.

Вот пример текста кириллицей того времени:

Поврôтъ Таты, пp̌езъ А. Мицкевича

«Пôйдзьце, о дзятки, пôйдзьце вшистке разэмъ
За място, подъ слупъ на взгôрэкъ,
Тамъ пp̌едъ цудовнымъ клęкнийце образэмъ,
Побожне змôвце пацю̂рэкъ.

Тато не враца; ранки и вечоры
Вэ Лзахъ го чекамъ и трводзэ;
Розлялы p̌еки, пэлнэ звеp̌а боры,
И пэлно збôйцôвъ на дродзэ».

Слышąцъ то дзятки бегнą вшистке разэмъ
За място, подъ слупъ на взгôрэкъ,
Тамъ пp̌едъ цудовнымъ клęкая̨ образемъ,
И зачиная̨ пацю̂рэкъ.

Цалуя̨ земę, потэмъ: «Въ имę Ойца,
Сына и Духа свęтэго,
Бąдзь похвалёна пp̌енайсьвęтша Трôйца
Тэразъ и часу вшелькего»…

Особенности этой орфографии:
 Используется буква р̌ вместо польского rz;
 Традиционный дореформенный твёрдый знак (ъ) на конце большинства слов;
 Польское ó передаётся как о с циркумфлексом («крышечкой»), диакритическим знаком, нетипичным даже для современной кириллицы;
 Польский «огонэк» ('хвостик' — ) сохраняется и добавляется к буквам кириллицы;
 Для польских ś, ć и dź используются сь, ць и дзь, присутствующие в современном белорусском правописании;
 После шипящих пишутся не ы и э, а и и е, что является очевидным влиянием правописания русского языка.

Наибольшей проблемой, связанной с переводом польского языка на кириллическую письменность, являются звуки, отсутствующие в других славянских языках, носовые гласные ą и ę. В ХІХ веке реформаторы просто перенесли так называемый «огонэк» на кириллицу, создав 4 новых буквы: а̨, э̨, я̨ и е̨.

Польский кириллический алфавит 1860-х годов и соответствие его букв латинице:

В современной Белоруссии 
С начала 1990-х годов религиозные книги на польском языке, выпускаемые для католиков на западе Белоруссии (в Гродненской епархии), публикуются в недавно разработанной польской кириллице, которая в значительной степени основана на русской форме этого алфавита.

Пример: Молитва Господня.

Изображения 
Сравнительная таблица польских кириллицы и латиницы из книги 1865 года «Элемэнтар̌ъ для дзеци вейскихъ».

См. также 
 Запрет на литовскую латиницу

Примечания

Ссылки 
 Элемэнтар̌ъ для дзеци вейскихъ. СПб., 1865
 Грамматыка е̨зыка польскего. Варшава, 1866
 Хрэстоматія вейска. Варшава, 1867

Кириллические алфавиты
Польский язык
Царство Польское